Ричетти — фамилия:

 Ричетти, Адам (1909—1938) — американский преступник, грабитель банков эпохи Великой депрессии.
 Ричетти, Валерио (1898—1952) — австралийский отшельник итальянского происхождения.

См. также 
 Ригетти